Červený most je označení více mostů:

 Červený most (Bratislava) – železniční most v Bratislavě v Mlýnské dolině přes údolí potoka Vydrice
 Červený most (Babiččino údolí) – most přes Úpu v Babiččině údolí z území Rýzmburka (obec Žernov) na území Slatiny nad Úpou, kulturní památka
 Červený most (Klášter) – most přes potok Mihovka v obci Klášter v okrese Plzeň-jih
 Červený železniční most Znojmo – cihlový železniční viadukt přes potok Leska na trati 246

Externí odkazy